Э́двард Ко́лман (; 1 ноября 1936, Солфорд, Англия — 6 февраля 1958, Мюнхен, ФРГ), более известный как Э́дди Ко́лман () — английский футболист, крайний хавбек. С 1953 года играл за английский клуб «Манчестер Юнайтед», был одним из знаменитых «малышей Басби». Один из восьмерых футболистов «Манчестер Юнайтед», погибших 6 февраля 1958 года во время авиакатастрофы в Мюнхене.

Биография 

Колман родился в Солфорде, Ланкашир и после окончания школы летом 1952 года начал выступать за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед». В основной состав пробился в ходе сезона 1955/56. В течение последующих 2,5 лет он сыграл за клуб 108 матчей и забил два гола, второй из которых — в роковом матче Кубка европейских чемпионов 1958 года против «Црвены Звезды». В «Юнайтед» он получил прозвище «Snakehips» (Змеиные бёдра) за свои фирменные финты.

Он стал самым молодым футболистом, погибшим в Мюнхенской авиакатастрофе — ему был всего 21 год и 3 месяца. В память о нём названо общежитие Университета Солфорда, рядом с главным кампусом ().

Статуя Колмана была возведена на его могиле на кладбище Виста в Солфорде, но её сильно повредили вандалы. После восстановления статую перенесли в дом отца Эдди Колмана, Дика, который скончался в октябре 1986 года в возрасте 76 лет и был похоронен рядом с сыном и своей женой Элизабет, которая скончалась в ноябре 1971 года в возрасте 62 лет

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона (2): 1955/56, 1956/57
 Обладатель Суперкубка Англии: 1956
 Итого: 4 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Мемориальный профиль Колмана на Find A Grave 
 Профиль Колмана на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Blog: Memories of the Babes 

Родившиеся в Солфорде
Погибшие в авиакатастрофах в Германии
Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»